Nazwisko Marinescu (Marinesco) może dotyczyć następujących osób:
 Gheorghe Marinescu (1863–1938), rumuński neurolog
 Lucian Marinescu (ur. 1972), rumuński piłkarz
 Marian-Jean Marinescu (ur. 1952), rumuński polityk
 Alexandra Marinescu (ur. 1982), rumuńska gimnastyczka
 Angela Marinescu (ur. 1941), rumuńska poetka